Cotterill ist der Familienname folgender Personen: 

 Allan Cotterill (* 1985), britischer Musiker 
 Colin Cotterill (* 1952), britischer Autor und Cartoonist 
 David Cotterill (* 1987), walisischer Fußballspieler
 Fenton Peter David Cotterill (* 1964), simbabwischer Biologe
 Steve Cotterill (* 1964), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:
 Cottrill